Ženská čtyřhra Mutua Madrid Open 2021 probíhala na přelomu dubna a května 2021. Do deblové soutěže madridského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dvojic. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl tchajwansko-český pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová, jehož členky nestartují společně. Strýcová se rozhodla turnaje nezúčastnit pro těhotenství. Deblová světová jednička Sie, která vytvořila nejvýše nasazenou dvojici s belgickou světovou trojkou Elise Mertensovou, však dohrála již v úvodním zápase na raketě lotyšsko-ruského dua Jeļena Ostapenková a Anastasija Pavljučenkovová po čtyřech neproměněných mečbolech v supertiebreaku.

Belgičanka Elise Mertensová se po turnaji poprvé stala světovou jedničkou ve čtyřhře. Posun z druhé příčky měla zajištěn již před startem. Na čele vystřídala svou turnajovou partnerku Sie.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Češek Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které ve finále zdolaly kanadsko-nizozemské duo a turnajové trojky Gabrielu Dabrowskou a Demi Schuursovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů a získaly sedmou společnou trofej. Na okruhu WTA Tour vybojovala Krejčíková osmý deblový titul a pro Siniakovou to bylo desáté turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Dva nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Sie Su-wej /  Elise Mertensová (2. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková  (vítězky)
  Gabriela Dabrowská /  Demi Schuursová (finále)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (1. kolo)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (1. kolo)
  Sü I-fan /  Čang Šuaj (čtvrtfinále)
  Hayley Carterová /  Luisa Stefaniová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2021